Deichsel bezeichnet:
 Deichsel, ein Fahrzeugteil
 Deichsel (Heraldik), ein Heroldsbild und eine gemeine Figur
 altertümlich ein Handwerkzeug, siehe Dechsel

Deichsel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Deichsel (1823–1893), deutscher Industrieller
 Alexander Deichsel (* 1935), deutscher Soziologe
 Wolfgang Deichsel (1939–2011), deutscher Bühnenautor, Übersetzer und Dramaturg